Fekete Gyula (1922–2010) író, szociográfus
 Fekete Gyula (1947) közgazdász, statisztikus, politikus, az író fia 
 Fekete Gyula, Szaxi Maxi (1951–2019) zenész, előadó, a Hungária együttes tagja
 Fekete Gyula (1962) zeneszerző, a Zeneakadémia tanára